Cæsar kan henvise til flere artikler:

Julius Cæsar, også Gaius Julius Cæsar (12. juli 100 f.Kr. – 15. marts 44 f.Kr.) – hersker over Rom 

En række personer og titler har taget deres navn efter Julius Cæsar:
Cæsar Augustus (23. september 63 f.Kr. – 19. august 14 e.Kr.) – Julius Cæsars adoptivsøn, som tog navn efter ham; første kejser af Rom
 Efter Augustus blev Cæsar et almindeligt tilnavn for romerske kejsere, og efterhånden blev det nærmest opfattet som en titel
Cæsar (titel) (på klassisk latin omtrent udtalt "kaisar") er den oprindelige latinske form af det germanske ord kejser og det slaviske zar (denne brug er naturligvis afledt af brugen af Cæsar som tilnavn til romerske kejsere)
Cæsar (protestsanger) – dansk protestsanger med det borgerlige navn Bjarne Bøgesø Rasmussen (15. maj 1938 – 22. april 2000) 
 Cæsar (drengenavn) – et ministerielt godkendt drengenavn